Костадин Костадинов може да се отнася за:

 Костадин Костадинов (химик) (р. 1931) – български химик
 Костадин Костадинов (учен) (р. 1955) – български учен, професор по роботика и мехатроника в БАН
 Костадин Костадинов (футболист) (р. 1959) – български футболист, легендарен състезател на Ботев (Пловдив)
 Костадин Костадинов (писател) (р. 1960) – български писател, един от основателите на ИК „Пан“
 Костадин Костадинов (политик) (р. 1979) – български политик, основател и председател на ПП „Възраждане“